Podolí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Podolí, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Podolí, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Podolí, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Podolí, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Podolí, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Podolí I, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Podolí, quartiere catastale di Praga